Corwin ist der Familienname folgender

Personen:
 Daniel Lee Corwin (1958–1998), US-amerikanischer Serienmörder
 Edward S. Corwin (1878–1963), US-amerikanischer Rechts- und Politikwissenschaftler
 Franklin Corwin (1818–1879), US-amerikanischer Politiker
 Hank Corwin, US-amerikanischer Filmeditor
Ivan Corwin (* 1984), US-amerikanischer Mathematiker
 Jeff Corwin (* 1967), US-amerikanischer Moderator und Produzent
 Moses Bledso Corwin (1790–1872), US-amerikanischer Politiker
 Norman Corwin (1910–2011), US-amerikanischer Journalist und Autor
 Thomas Corwin (1794–1865), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Corwin (Kansas)
 Corwin (New York)
 Corwin (Ohio)
 Corwin Springs (Montana)

im NRHP gelistete Objekte:
 Corwin Council House and Jail, in Corwin, Ohio, ID-Nr. 01000589
 Corwin House, in Lebanon, Ohio, ID-Nr. 84000166
 Corwin-Bolin House, in Lebanon, Ohio, ID-Nr. 84000167

Unternehmen:
 Corwin Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Corvin
 Corwin Township